Utrechtse poort (Amersfoort)
 Utrechtse Poort (Naarden)
 Utrechtsepoort (Amsterdam)